Munthali ist der Familienname folgender Personen:
 Brightin Munthali (* 1997), malawischer Fußballtorhüter
 Christopher Munthali (* 1991), sambischer Fußballspieler
 Heston Munthali (* 1982), malawischer Fußballspieler
 Norman Munthali, sambischer Fußballspieler